Монастір — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія.
 Монастір — прибережне курортне місто в Тунісі, адміністративний центр однойменного вілаєту.
 Монастір — колишня назва македонського міста Бітола, яку воно носило за часів панування Османської Імперії (до 1913).
 Монастір — туніський футбольний клуб із однойменного міста.

Див. також 
 Монастир